Maximovič nebo Maksimovič může být:

otcovské jméno
 Maxim Maximovič Litvinov (1876–1951) – ruský revolucionář a sovětský lidový komisař
 Leonid Maximovič Leonov (1899–1994) – ruský a sovětský spisovatel a dramatik
 Maxim Maximovič Kovalevskij (1851–1916) – ruský právník, historik a politický aktivista ukrajinského původu
 Alexej Maximovič Peškov (1868–1936) – ruský spisovatel a revolucionář známý pod jménem Maxim Gorkij

příjmení
 Desanka Maksimovićová (1898–1993) – srbská spisovatelka a básnířka
 Ivana Maksimovićová (* 1990) – srbská sportovní střelkyně a olympionička
 Karl Maximovič (také Karl Ivanovič Maximovič; 1827–1891) – ruský botanik.
 Rudolf Maximovič (1886–1963) – první československý generální konzervátor ochrany přírody